Roxen – cantante rumena
 Roxen – lago della Svezia
Roxen – un free software web server
Roxen – gruppo rock pakistano